Dal – jezioro w stanie Dżammu i Kaszmir, w Indiach
 dal – potrawa lub składnik kuchni indyjskiej
 Władimir Dal – rosyjski leksykograf
 Dal – stacja kolejowa w Norwegii
 Dal - jacht Andrzeja Bohomolca, który w latach 1933/34 przepłyną z 3 osobową załogą z Gdyni do USA.

Zobacz też 
 Roald Dahl – brytyjski pisarz norweskiego pochodzenia
 Dalälven – rzeka w Szwecji
 Dale – miasto ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia